Philippe Seydoux, né le  à Berne en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière
En 2003, il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Sénateurs d'Ottawa au , à la  au total.

Il tente sa chance en Amérique du Nord lors de la saison 2011-2012, en ECHL, où il est engagé par le Reign d'Ontario mais son expérience tourne au cauchemar : d'abord bloqué dans les tribunes à cause d'un problème de visa (il n'a pas obtenu l'autorisation de travailler aux États-Unis), il joue son premier match le 10 novembre 2011. Mais lors de son quatrième match, il reçoit un coup au visage et deux autres charges, ce qui lui vaut des problèmes à la mâchoire et une grosse commotion, doublée de problème de vision. Il tente deux fois de revenir, en décembre et en janvier, sans succès. Il décide finalement de rentrer en Suisse et met un terme à sa saison.

En juin 2012, il signe un contrat de deux ans avec le Lausanne HC, en LNB.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002|| CP Berne|| LNA|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| Kloten Flyers|| LNA|| 15|| 0|| 1|| 1|| 4|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2003-2004|| Kloten Flyers ||  LNA|| 24|| 2|| 3|| 5|| 20|| 8|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2004-2005|| Kloten Flyers ||  LNA|| 28|| 1|| 8|| 9|| 22|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2005-2006|| Kloten Flyers ||  LNA|| 44|| 1|| 7|| 8|| 48|| 11|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2006-2007|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2006-2007||Kloten Flyers||LNA|| 7|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Fribourg-Gottéron||LNA|| 28|| 2|| 9|| 11|| 42|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2007-2008||HC Fribourg-Gottéron||LNA|| 40|| 5|| 8|| 13|| 46|| 11|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2008-2009||HC Fribourg-Gottéron||LNA|| 30|| 4|| 2|| 6|| 28|| 11|| 1|| 0|| 1|| 16
|-
| 2009-2010||HC Bienne||LNA||23 ||0 ||8 ||8 ||14 || 17|| 1|| 2|| 3|| 20
|-
| 2010-2011||HC Bienne||LNA||42 ||2 ||6 ||8 ||79 || 5|| 0|| 1|| 1|| 2 
|-
| 2011-2012|| Reign d'Ontario||ECHL||4||0||3||3||6||-||-||-||-||-
|-
| 2012-2013|| Lausanne HC|| LNB||7 ||0 ||2 ||2 ||2 ||18 || 0|| 6||6 ||32
|-
| 2013-2014||Lausanne HC||LNA||25||0||5||5||18||7||0||0||0||2
|-
|rowspan="2"| 2014-2015||Lausanne HC||LNA||19||0||0||0||6||-||-||-||-||-
|-
| SC Langenthal||LNB||5||1||5||6||0||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||SC Langenthal||LNB||35 || 7 || 25 || 32 || 88 || 6 || 2 || 0 || 2 || 8 
|-
|2016-2017||SC Langnau Tigers||LNA||48||3||6||9||32||-||-||-||-||-
|-
|2017-2018||SC Langnau Tigers||LNA||37 || 1 || 4 || 5 || 26 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
|2018-2019||Kloten Flyers||LNB|| 33 || 3 || 6 || 9 || 20 ||1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2019-2020||SC Langenthal||LNB||3 || 0||0 ||0 ||2 ||-||-||-||-||-

Carrière internationale 
Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior U-18
 2003
Championnat du monde junior
 2004

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en février 1985
Naissance à Berne
Sportif bernois
Joueur suisse de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du CP Berne
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Bienne
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur du Lausanne HC
Joueur du SC Langenthal
Joueur du SC Langnau Tigers